Hudeček ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Hudeček (1872–1941), tschechischer Maler
 Jiří Hudeček (* 1986), tschechischer Straßenradrennfahrer
 Jože Hudeček (1937–2011), jugoslawisch-slowenischer Autor und Journalist
 Tomáš Hudeček (* 1979), tschechischer Politiker, Oberbürgermeister von Prag

Hudecek ist der Familienname von:

 Michael Hudecek (* 1961), österreichischer Filmeditor und Regisseur